Ха-Яркон () — улица в Тель-Авиве.

Одна из центральных улиц города, туристический центр, с расположенными на ней офисами туристических агентств, авиакомпаний и гостиницами. Для гостей города открыты отели Дан, Sheraton Hotel, Тель-Авив Хилтон и другие.

На улице расположены посольства США, Великобритании, России и других стран.

В начале улицы расположены в основном жилые дома, в том числе несколько частных, неподалеку расположено здание парламента. Далее расположено больше гостиниц.

На улице расположены такие здания, как образовательный центр Гордон, выпускниками которого были многие известные люди, кинотеатр Париж, дом 96 (построенный в 1935 году), дом 70 (построен по проекту архитектора Зеэва Рехтера), Исратель Тауэр — небоскреб (построен в 1997 году), Бейт-Усышкин (на пересечении с улицей Алленби), синагога Гаон (основана в 1934 году), мечеть Хасан-Бек, Крейзи-хауз (1989).

Близ пляжа расположен парк Независимости, также рядом — отель Хилтон.

Галерея 

Улицы Тель-Авива